Il doppio del torneo di tennis Prime Cup Aberto de São Paulo 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio della Prime Cup Aberto de São Paulo 2002, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 2002, è stato vinto da Brandon Coupe e Frédéric Niemeyer (tds n. 1). In finale hanno sconfitto Federico Browne e Luis Horna con il punteggio di 65-7, 7-64, 6-4.

Teste di Serie

  Brandon Coupe /  Frédéric Niemeyer (campioni)
  Adriano Ferreira /  Ricardo Mello (semifinali)

  Martín Vassallo Argüello /  Diego Veronelli (quarti di finale)
  Alessandro Guevara /  Rodrigo Ribeiro (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Prime Cup Aberto de São Paulo 2002